Роза́рий:
 Розарий (:fr:Roseraie) — земельный участок или питомник, предназначенный для выращивания и демонстрирования роз.
 Розарий — католические чётки и форма молитвы в Римско-католической церкви с использованием этих чёток.

См. также